Prádlo může být:

 Prádlo – obec u Nepomuku v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský
 Prádlo (Bechyně) – usedlost u Bechyně
 spodní prádlo – oděvní součást
 noční prádlo
 zdravotní prádlo
 ložní prádlo – povlečení
 erotické prádlo – erotická a sexuální pomůcka

Související články 
 Na Prádle
 Divadlo Na Prádle – malá divadelní scéna v Praze na Malé Straně s galerií a kavárnou

Externí odkazy